Хардивил има више значења:
 Хардивил (Кентаки)
 Хардивил (Јужна Каролина)